Nejedlý oder Nejedly ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Nejedlý (1776–1834), tschechischer Schriftsteller und Rechtsanwalt
 Jana Nejedly (* 1974), kanadische Tennisspielerin
 Oldřich Nejedlý (1909–1990), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Zdeněk Nejedlý (1878–1962), tschechischer Historiker, Literaturkritiker und Musikwissenschaftler, kommunistischer Politiker